Le sigle ou abréviation US-2 peut faire référence à :
 U.S. Route 2, une route qui traverse le nord des États-Unis d'Amérique ;
 ShinMaywa US-2, un hydravion quadrimoteur, conçu pour le sauvetage en mer.